

Лодай — місто, штат Каліфорнія
 Лодай — місто, штат Нью-Джерсі
 Лодай — місто, штат Нью-Йорк
 Лодай — місто, штат Вісконсин
 Лодай — місто, штат Вісконсин
 Лодай — селище, штат Нью-Йорк
 Лодай — селище, штат Огайо

Див. також 
 Лоді (значення)